Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2011 года  прошёл в мае 2011 года под эгидой ФМЖД. Число участников — 20 (из них 17 международных гроссмейстеров, 2 — международных мастера и 1 мастер ФМЖД) из 12-ти стран. Турнир прошёл в один круг .

Чемпионом мира стал Александр Георгиев (Россия), второе место занял россиянин Муродулло Амриллаев, третье место - Марк Нджофанг (Камерун).

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов

2011 год в шашках
Мужчины 2011
Май 2011 года
Спорт в Урке